Mossin steht für:

 ein russisches Gewehr, siehe Mossin-Nagant

Mossin ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Mossin (1936–1987), norwegischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Lew Alexandrowitsch Mossin (* 1992), russischer Sprinter
 Sergei Iwanowitsch Mossin (1849–1902), russischer Waffenkonstrukteur
 Wassili Alexandrowitsch Mossin (* 1972), russischer Sportschütze

Siehe auch:
 Moisin